Odontophrynidae  — семейство бесхвостых земноводных, обитающих в Южной Америке. Создано в 1969 в качестве трибы Odontophrynini семейства Leptodactylidae. В 2006 году было перемещено в семейство Cycloramphidae, и только в 2011 году выделено в отдельное семейство.

Описание 
Это маленькие и средние лягушки крепкого телосложения с обычно круглой и широкой головой. Обитают в различных биотопах, но, как правило, ведут наземный образ жизни. Живут на пастбищах и опушках леса. Размножаются в стоячих или слабо текущих водоёмах, где и развиваются головастики.

Классификация 
На октябрь 2018 года в семейство включают 3 рода и 54 вида:
  (1 вид)
 
  (12 видов)
  (41 вид)

Галерея

Примечания

Литература 
 Lynch, 1969 : Program. Final PhD Examination. Lawrence, Kansas, University of Kansas.

 
Семейства земноводных